Орест — многозначный термин:

Имя
 Орест — древнегреческое имя.
 Орест — персонаж древнегреческой мифологии, матереубийца.
  — префект Египта в V веке.

Фамилия
 Михаил Орест (Михаил Константинович Зеров, 1901—1963) — украинский поэт.
 Мишель Орест (1859—1918) — президент Гаити.
 «Орест» — родовое прозвище (когномен) одной из ветвей плебейского рода Аврелиев.

География
 Орестес — регион в Македонии.

 Корабли
 «Орест» — 18-пушечный парусный корвет Черноморского флота России. Участник Крымской войны.

В искусстве
 «Орест» — трагедия Еврипида.
 «Орестея» — трилогия Эсхила.

В науке
 (13475) Орест — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Примечания